Breiðavík (deutsch „Breitebucht“) heißen folgende Buchten in Island:

 Breiðavík (Vestfirðir) in den Westfjorden etwa 10 Kilometer nordöstlich von Látrabjarg, mit einem gleichnamigen Hof.
 Breiðavík (Snæfellsnes) an der Südküste von Snæfellsnes zwischen Arnarstapi und Miðtangi.
 Breiðavík (Tjörnes) auf der Halbinsel Tjörnes mit einem gleichnamigen Hof etwa 18 Kilometer nordnordöstlich von Húsavík.
 Breiðavík (Austfirðir)  in den Ostfjorden etwa 10 Kilometer südöstlich von Bakkagerði mit einem verlassenen Hof Breiðavík